est une expression anglaise signifiant « détective privé ». Elle peut faire référence à :

Série télévisée 

 , série télévisée américain diffusée du  au  sur .
Private Eye, téléfilm américain (1987) et pilote de la série du même nom.
Private Eyes,  série télévisée créée par Tim Kilby et Shelley Eriksen.

Cinéma 

 , titre anglais de L'Œil du privé, film sud-coréen de Park Dae-Min sorti en 2009 ;

 , film américain d'Edward Bernds sorti en 1953 ;

 , titre original de Mr Boo détective privé, film hongkongais de Michael Hui Koon Man sorti en 1976 ;
 , titre original de Deux débiles chez le fantôme, film américain de Lang Elliott sorti en 1980.

Littérature 

 , bande dessinée en ligne science-fiction écrite par l'Américain Brian K. Vaughan et dessinée par l'espagnol Marcos Martín publiée en 2013 ;

 , pièce de théâtre de  produite en 1996.

Musique 

 , chanson d'Alkaline Trio présente sur l'album  sorti le  ;
 , album de Hall and Oates sorti le  ;
 , chanson présente sur cet album ;
 Private Eyes, album de Tommy Bolin sorti en .

Autres 

 , bimensuel britannique satirique créé en 1961 ;
 , jeu vidéo édité par Activision sur Atari 2600 en 1983.

Voir aussi